Хородіштя () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Пелтініш.
 Хородіштя () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Котнарі.